Název Mikulovice má více obcí:

 Mikulovice (okres Jeseník) – obec v okrese Jeseník
 Mikulovice (okres Pardubice) – obec v okrese Pardubice
 Mikulovice (okres Třebíč) – obec v okrese Třebíč
 Mikulovice (okres Znojmo) – obec v okrese Znojmo

… nebo částí obcí:
 Mikulovice (Klášterec nad Ohří) – část města Klášterec nad Ohří v okrese Chomutov
 Mikulovice (Nová Ves v Horách) – část obce Nová Ves v Horách v okrese Most

Externí odkazy